Bahnhof Freiburg steht für: 
Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof in Deutschland
Bahnhof Fribourg/Freiburg in der Schweiz

Siehe auch
Freiburg (Breisgau) Güterbahnhof
Bahnhof Fribourg/Freiburg Poya, in der Schweiz, siehe Freiburg im Üechtland#Verkehr
Bahnhof Freiburg-Wiehre, in Deutschland, siehe Höllentalbahn (Schwarzwald)#Bahnhof Freiburg-Wiehre
 Bahnhof Freyburg (Unstrut)